Стре́лоулови́тель — устройство для приема стрел в лучном и арбалетном спорте. Предназначен для крепления мишени и надежной фиксации стрелы после её попадания в мишень.

В качестве стрелоуловителя могут быть использованы промышленные и бытовые материалы, например, скрученное джутовое волокно или листы ДВП. Однако у этих, неспециализированных материалов есть существенные недостатки: короткий срок службы, изменение свойств при намокании (что препятствует их использованию под открытым небом), низкая транспортабельность.

В последнее время появились новые виды стрелоуловителей, изготовленных из синтетических материалов, в основном из различных видов вспененного пенополиуретана.

Стрельба из лука
Стрельба из арбалета